Admira může být:

Admira Praha – pražský fotbalový klub
FK Admira Hulín – fotbalový klub z Hulína
TSK Admira Kladno –  kladenský taneční klub
Admira (kino) – kino v Březové u Sokolova
Admira (značka) – značka filmových kamer firmy Meopta 
Admira Wacker Mödling – rakouský fotbalový klub

Související články 
admirál
admiralita